Buccianesi – abitanti di Bucciano (San Miniato)
Buccianesi – abitanti di Bucciano